Příjmení Koutský nese více různých osobností:

 Jaroslav Koutský (* 1953) – český advokát a politik
 Karel Koutský (1897–1964) – český matematik
 Karel Koutský (fotograf) (* 1965) – český fotograf, zakladatel Ateliéru Fotorenesance a vydavatel
 Pavel Koutský (* 1957) – český filmař

Podobná příjmení 
 Koucký
 Koubský

Česká příjmení